Kalloch est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1958-), théologienne allemande ; 
 Robert Kalloch (1893-1947), costumier de cinéma américain ;
 Isaac Smith Kalloch (1832-1887), homme politique américain.